Mitersiorfik bezeichnet:
 Mitersiorfik (Bucht), Bucht im Distrikt Upernavik, Grönland
 Mitersiorfik (Insel), Insel im Distrikt Paamiut, Grönland